Willem Fibbe (politicus); Nederlands politicus (1913-1996) / Willem Anthonius (Willem) Fibbe
 Willem Fibbe (hoogleraar); Nederlands hoogleraar (*1951) / Willem Eduard (Wim/Willem) Fibbe